Příjmení Kasper nosí více významných osobností:

Kasper
 Antonín Kasper (1932–2017) – český plochodrážní jezdec, otec Antonína Kaspera jr.
 Antonín Kasper (junior) (1962–2006) – český plochodrážní jezdec, syn Antonína Kaspera
 Jan Kasper (1932–2005) – český profesionální hokejista
 Josef Kasper (1859–1918) – rakouský a český pedagog a politik německé národnosti
 Nicci Kasper – americký hudebník
 Rudolf Kasper (1896–1947) – československý politik německé národnosti
 Walter Kasper (* 1933) – německý římskokatolický biskup, teolog a kardinál

Kašper
 Zdeněk Kašper (1930–2018) – český člen Technické komise Mezinárodní unie moderního pětiboje a biatlonu

Související články 
 Kasper
 Kašpar

Externí odkazy